

Населені пункти та їхні частини

 Хелмно — місто в Хелмінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Хелмно — гміна в Хелмінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Хелмно — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Хелмно — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Хелмно — частина села Лядорудз у гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки